Voss se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andreas Voss
 Nancy A. Voss
 S. Randal Voss